Bürglen ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Bürglen (Weilheim), Ortsteil der Gemeinde Weilheim im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

in der Schweiz:
 Bürglen TG, Gemeinde im Kanton Thurgau
 Bürglen UR, Gemeinde im Kanton Uri
 Bürglen (Ägerten), Kirchweiler bei Ägerten im Kanton Bern
 Bürglen FR (französisch Bourguillon), Weiler auf dem Gebiet der Stadt Freiburg im Kanton Freiburg
 Kaiserstuhl-Bürglen, Weiler in der Gemeinde Lungern im Kanton Obwalden

Bürglen steht weiter für:
 Bürglen (Gantrisch) (), Nebengipfel des Gantrisch, Kanton Bern
 Bürglen (Albis) (), höchste Erhebung der Albis-Kette im Kanton Zürich
 Burgstall Bürglen, eine abgegangene Burg bei Engen-Bargen im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Feste Bürglen bei Kandern-Sitzenkirch im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schloss Bürglen in der Gemeinde Bürglen, Kanton Thurgau, Schweiz

Siehe auch:
 Bürgle
 Bürglein
 Bürglin